Espinasse – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.
 Espinasse – to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.